Bernau am Chiemsee – comune della Baviera
 Bernau bei Berlin – città del Brandeburgo
 Bernau im Schwarzwald – comune del Baden-Württemberg